Tuzla se poate referi la:

 Comuna Tuzla, Constanța, unitate administrativ-teritorială în România

Localități
 Tuzla, sat în România, reședința comunei Tuzla
 Tuzla, oraș în Bosnia și Herțegovina
 Tuzla, sat în Ucraina

Vezi și
 Insula Tuzla